Копанцево — деревня в Увельском районе Челябинской области России. Входит в состав Хомутининского сельского поселения.

География 
Деревня находится в восточной части Челябинской области, в лесостепной зоне, к северу от озера Солёного, на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от посёлка Увельского, административного центра района. Абсолютная высота — 235 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,3 %, женщины — соответственно 54,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Увельского района